Achille Tamborino – politico italiano
 Vincenzo Tamborino – politico italiano
 Palazzo Tamborino Cezzi – palazzo storico (Lecce)